Imię i nazwisko John Lindroth nosili lub noszą m.in.:
 John Lindroth (1883-1960) – fiński gimnastyk, medalista olimpijski z 1908 
 John Lindroth (1906-1974) – fiński lekkoatleta, skoczek o tyczce